Evropsko prvenstvo v nogometu 2000 je bilo deseto Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je med 10. junijem in 2. julijem 2000 potekalo v nizozemskih mestih Rotterdam, Amsterdam, Arnhem in Eindhoven, ter belgijskih mestih Bruselj, Bruges, Liège in Charleroi. Zmagala je francoska reprezentanca, ki je v finalu premagala italijansko, v polfinale pa sta se uvrstili še portugalska in nizozemska. Slovenska reprezentanca je v svojem prvem nastopu osvojila četrto mesto v svoji skupini z dvema remijema in enim porazom.

Prizorišča

Tekmovanje

Predtekmovanje

Skupina A 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||3||0||0||7||2||+5||9
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||4||4||0||4
|-
|align="left"|
|3||1||0||2||5||6||−1||3
|-
|align="left"|
|3||0||1||2||1||5||−4||1
|}

Skupina B 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||3||0||0||6||2||+4||9
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||3||2||+1||4
|- align=center
|align="left"|
|3||1||0||2||2||5||−3||3
|- align=center
|align="left"|
|3||0||1||2||2||4||−2||1
|}

Skupina C 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||6||5||+1||6
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||1||1||1||7||7||0||4
|- align=center
|align="left"|
|3||1||1||1||1||1||0||4
|- align=center
|align="left"|
|3||0||2||1||4||5||−1||2
|}

Skupina D 

|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||3||0||0||7||2||+5||9
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|
|3||2||0||1||7||4||+3||6
|- align=center
|align="left"|
|3||1||0||2||3||3||0||3
|- align=center
|align="left"|
|3||0||0||3||0||8||−8||0
|}

Zaključni del

Četrtfinale

Polfinale

Finale

Statistika

Strelci 

5 golov
 Patrick Kluivert
 Savo Milošević
4 goli
 Nuno Gomes
3 goli
 Thierry Henry
 Sérgio Conceição
 Zlatko Zahovič
2 gola
 Vladimír Šmicer
 Alan Shearer
 Youri Djorkaeff
 David Trézéguet
 Sylvain Wiltord
 Zinedine Zidane
 Filippo Inzaghi
 Francesco Totti
 Frank de Boer
 Marc Overmars
 Boudewijn Zenden

 Gaizka Mendieta
 Alfonso Pérez
 Hakan Şükür
1 gol
 Bart Goor
 Émile Mpenza
 Karel Poborský
 Steve McManaman
 Michael Owen
 Paul Scholes
 Laurent Blanc
 Christophe Dugarry
 Mehmet Scholl
 Antonio Conte
 Alessandro Del Piero
 Marco Delvecchio
 Luigi Di Biagio
 Stefano Fiore
 Ronald de Boer
 Steffen Iversen

 Costinha
 Luís Figo
 João Pinto
 Cristian Chivu
 Ionel Ganea
 Viorel Moldovan
 Dorinel Munteanu
 Miran Pavlin
 Joseba Etxeberria
 Pedro Munitis
 Raúl
 Henrik Larsson
 Johan Mjällby
 Okan Buruk
 Ljubinko Drulović
 Dejan Govedarica
 Slobodan Komljenović
Avtogol
 Dejan Govedarica

Postava prvenstva

Nogometaš prvenstva 
 Zinedine Zidane

2000
Športne prireditve v Belgiji
Športne prireditve na Nizozemskem
2000 v športu
Šport v Bruslju
Šport v Bruggeu
Liège
Charleroi
Šport v Rotterdamu
Šport v Amsterdamu
Šport v Eindhovnu
Arnhem